Cynara (geslacht), een plantengeslacht
Cynara (toneelstuk), een film van Harold Marsh Harwood and Robert Gore-Browne
Cynara (film), een film van King Vidor